Rio Capivari kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Capivari (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina, lat -28,47, long -48,98), 
 Rio Capivari (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -25,00, long -48,60), 
 Rio Capivari (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -24,67, long -50,43), 
 Rio Capivari (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -22,98, long -47,76), 
 Rio Capivari (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -21,88, long -46,25), 
 Rio Capivari (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul), 
 Rio Capivari (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -17,00, long -42,57), 
 Rio Capivari (vattendrag i Brasilien, Bahia, lat -12,52, long -39,93), 
 Ribeirão Capivari (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -17,32, long -50,12), 
 Rio Capivara (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -25,67, long -52,70), 

Robotskapade Brasilienförgreningar